В этой статье представлен список выпусков телепередачи «Поединок» с результатами голосования.

1 сезон

2 сезон

3 сезон

4 сезон

5 сезон

6 сезон

7 сезон

Примечания

Ссылки 
 Все выпуски программы «Поединок» на официальном сайте телеканала «Россия 1»

Поединок
Списки:Телевидение России‎